Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Nottingham, en référence à la ville de Nottingham dans les Midlands de l'Est ou à l'amiral Charles Howard,  comte de Nottingham, qui commande la flotte anglaise contre l’Invincible Armada'' en 1588. Le premier d'entre eux est reconstruit deux fois et est parfois considéré comme deux navires différents.

  : un 60 canons de  lancé en 1703, reconstruit en 1719 et en 1745, et coulé en 1773 pour servir de brise-lames ;
  : un 3 canons acheté en 1796 et vendu en 1800 ;
  : un croiseur de classe Town lancé en 1913 et coulé en 1916 ;
  : un destroyer de type 42 lancé en 1982 et sorti de service en 2010.

Nom de bateau de la Royal Navy